Longchang bezeichnet:

 Longchang (隆昌市), Stadt in der chinesischen Provinz Sichuan

 Longchang (Kaili) (龙场镇), Großgemeinde der Stadt Kaili in der chinesischen Provinz Guizhou
 Longchang (Liaoyang) (隆昌镇), Großgemeinde im Kreis Liaoyang in der chinesischen Provinz Liaoning
 Longchang (Linkes Bairin-Banner) (隆昌镇), Großgemeinde im Linken Bairin-Banner im Autonomen Gebiet Innere Mongolei der Volksrepublik China
 Longchang (Nayong) (龙场镇), Großgemeinde im Kreis Nayong in der chinesischen Provinz Guizhou
 Longchang (Weining) (龙场镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Weining in der chinesischen Provinz Guizhou
 Longchang (Xiuwen) (龙场镇), Großgemeinde im Kreis Xiuwen in der chinesischen Provinz Guizhou
 Longchang (Xuanwei) (龙场镇), Großgemeinde der Stadt Xuanwei in der chinesischen Provinz Yunnan
 Longchang (Zhenfeng) (龙场镇), Großgemeinde im Kreis Zhenfeng in der chinesischen Provinz Guizhou
 Longchang (Zhijin) (龙场镇), Großgemeinde im Kreis Zhijin in der chinesischen Provinz Guizhou

 Longchang (Liuzhi) (龙场乡), Gemeinde im Sondergebiet Liuzhi in der chinesischen Provinz Guizhou
 Longchang (Zhongfang) (龙场乡), Gemeinde im Kreis Zhongfang in der chinesischen Provinz Hunan

 Longchang (Shuicheng) (龙场苗族白族彝族乡), Nationalitätengemeinde der Miao, Bai und Yi im Kreis Shuicheng in der chinesischen Provinz Guizhou